Fernandina ist die ehemalige bzw. heutige Bezeichnung verschiedener Inseln der Neuen Welt. Sie geht auf den spanischen König Fernando II. zurück, der zu der Zeit von Kolumbus' Entdeckungsreisen herrschte.

Ehemaliger Name:
 der Insel Kuba 
 der Insel Long Island (Bahamas)

Heutiger Name:
 Fernandina (auch: Narborough Island), Insel des Galapagos-Archipels